Сі́лва () — португальська власна назва.

Особи 

 Сілва — португальський шляхетний рід.
 Анібал Каваку Сілва (1939) — португальський політичний діяч, 19-й президент Португальської Республіки
 Діогу да Сілва — португальський єпископ, інквізитор.
 Жозе Боніфаціо ді Андраді і Сілва (1763 — 1838) — бразильський державний діяч і натураліст
 Луїс Алвіс ді Ліма і Сілва (1803 — 1880) — бразильський воєначальник, маршал Бразилії
 Луїз Інасіо Лула да Сілва (1945) — 35-й президент Бразилії
 Франсиско Мануел Баррозо да Сілва (1804 — 1882) — бразильський флотоводець

Спортсмени 
 Адріен Сілва (1989) — португальський футболіст
 Аїлтон Гонсалвес да Сілва (1973) — бразильський футболіст
 Александре Сілва Клейтон (1983) — бразильський футболіст
 Андерсон Сілва (1975) — бразильський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв
 Антоніу Сілва (2003) — португальський футболіст, центральний захисник
 Вандерлей Сілва (1976) — бразильський спортсмен, спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв
 Даніло да Сілва (1986) — бразильський футболіст
 Едуардо да Сілва (1983) — хорватський футболіст бразильського походження
 Жадер да Сілва Бразейру (1984) — бразильський футболіст
 Жадсон Родрігес да Сілва (1983) — бразильський футболіст
 Леандро Монтера да Сілва (1985) — бразильський футболіст
 Леонідас да Сілва (1913 — 2004) — бразильський футболіст, найкращий бомбардир чемпіонату світу з футболу 1938
 Сандро Сілва (1984) — бразильський футболіст, півзахисник
 Тоні Сілва (1993) — футболіст Гвінеї-Бісау
 Тьягу Рафаел Мая Сілва (1993) — португальський футболіст
 Уеслей Раймундо Перрейра да Сілва (1972) — бразильський футболіст
 Фернандо Сілва (1977) — андоррський футболіст

Топоніми

Сілва (Барселуш) — парафія.
 Сілва (Міранда-ду-Дору)
 Сілва-Ешкура (Майя) — парафія.
 Сілва-Ешкура (Север-ду-Вога) — парафія.

Примітки 

Португальські прізвища